Knattspyrnufélag Reykjavíkur – società polisportiva islandese e sezione di calcio maschile
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur – sezione di calcio femminile della polisportiva islandese
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur – sezione di pallamano maschile della polisportiva islandese